Масимов —  фамилия.

Известные носители 
 Масимов, Карим Кажимканович (род. 1965)  — казахстанский политик и государственный деятель, дважды премьер-министр Республики Казахстан.
 Масимов, Самир Ибрагим оглы (род. 1995) — российский футболист, нападающий.